Maude kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Maude (udde),

Australien 

 Maude (ort), New South Wales, Hay, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar